Regierung Moureaux steht für folgende Regierungen der französischen Gemeinschaft Belgiens:

 Regierung Moureaux I (1981–1985)
 Regierung Moureaux II (1988)